Niemcy:
 Schozach – dzielnica gminy Ilsfeld w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Heilbronn
 Schozach – rzeka, dopływ Neckaru

Zobacz też:
 Schozach-Bottwartal